Щербовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Щербовичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Щербовичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.